Can Quintana fou una antiga masia del barri d'Horta, Barcelona. D'origen probablement del , perquè tenia uns finestrals gòtics ben conservats. Situada al passeig Universal, els terrenys de la finca anaven des del passeig Universal fins al carrer Canigó, i des del passeig de Valldaura fins al carrer Feliu i Codina.

La masia tenia bosc, torrent, la font i un aqüeducte, conservat en part. La nomenclatura ciutadana delata l'indret on hi era: hi ha el camí de la Font d'en Quintana.

Va ser enderrocada el 1958, i als seu terrenys s'hi construí l'hospital de la Mare de Déu de la Mercè, residència de gent gran i psiquiàtrica regentada per les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

Referències 

Quintana
Edificis d'Horta-Guinardó
Barri d'Horta